Cayennebekarde
 Eksterbekarde
 Gebandeerde bekarde
 Geelwangbekarde
 Grijze bekarde
 Groenrugbekarde
 Grote bekarde
 Jamaicaanse bekarde
 Kaneelbekarde
 Kastanjebekarde
 Kuifbekarde
 Leikleurige bekarde
 Mexicaanse bekarde
 Roodkeelbekarde
 Vale bekarde
 Witvleugelbekarde
 Zwartkapbekarde